Борилианский кодекс (; условное обозначение: Fe или 09) — византийский унциальный манускрипт на греческом языке, датированый IX веком, содержит тексты четырёх Евангелий на 204 пергаментных листах (28,5 x 22 см). Текст на листе расположен в две колонки, 19 строк в колонке.

Особенности рукописи 
В Евангелии от Луки имеется большая лакуна и несколько малых лакун в остальных Евангелиях.
  Матфей 1,1-9,1; 12,1-44; 13,55-14,9; 15,20-31; 20,18-21,5;
  Марк 1,43-2,8; 2,23-3,5; 11,6-26; 14,54-15,5; 15,39-16,19;
  Иоанн 3,5-14; 4,23-38; 5,18-38; 6,39-63; 7,28-8,10; 10,32-11,3; 12,14-25; 13,34-fin.

В Борилианском кодексе на полях рукописи приведено разбиение Аммония, но каноны Евсевия отсутствуют.

Текст 

Рукопись отражает византийский тип текста. Текст рукописи отнесён к V категории Аланда.

 Матфей 9,1 εμβας ] εμβας ο Ιησους
 Матфей 9,13 ηλθον ] εληλυθα
 Матфей 9,18 αρχων ελθων ] αρχων προσηλθεν τω Ιησου
 Матфей 14,34 γεννησαρετ ] γενησαρεθ (K L)
 Матфей 15,4 σου ] – (B D E F G S)
 Матфей 16,27 την πραξιν ] τα εργα
 Матфей 19,5 προσκολληθησεται ] κοληθησεται (κολληθησεται B D F G H S)
 Матфей 21,30 δευτερω ] ετερω (D E F H K)
 Матфей 23,25 ακρασιας ] αδικιας (C E F G H K S)
 Матфей 26,26 ευλογησας ] ευχαριστησας (A E F H K M S)
 Марк 1,9 ναζαρετ ] ναζαρεθ
 Марк 1,16 βαλλοντας ] αμφιβαλλοντας (A B D F G H L S)
 Марк 2,9 κραββατον ] κραβαττον
 Марк 4,3 σπειραι ] σπειραι τον σπορον αυτου
 Марк 5,6 προσεκυνεσεν ] προσεπεσεν
 Марк 6,23 ωμοσεν ] ωμολογησεν
 Марк 7,3 κρατουντες την παραδοσιν των πρεσβυτερων ] κρατουντες των πρεσβυτερων
 Марк 9,1 εως αν ιδωσι την βασιλειαν του θεου ] εως αν ιδωσι την βασιλειαν του θεου
 Марк 9,8 Ιησουν μονον μεθ' εαυτων ] Ιησουν μεθ' εαυτων
 Марк 9,43 εις την γεενναν, εις το πυρ το ασβεστον ] εις τεν γεενναν του πυρος
 Марк 9,47 εις την γεενναν, εις το πυρ το ασβεστον ] εις το πυρ το ασβεστον
 Марк 10,26 οι δε περισσως εξεπλησσοντο ] οι δε εξεπλησσοντο
 Марк 12,28 εις των γραμματεων ] εις γραμματεων

История 

В XVII веке рукопись была найдена голландским дипломатом Иоанном Бориллом (Johannes Boreel) во время поездки на Восток и привезена в Европу. Отсюда и происходит её название. С 1830 года рукопись хранится в библиотеке Утрехтского университета (Univ. Bibl. Ms. 1).

См. также 
 Список унциальных рукописей Нового Завета

Примечания

Ссылки 
 Codex Boreelianus Fe (09): at the Encyclopedia of Textual Criticism.
  Codex Boreelianus Rheno-Trajectinus (F 09). A Fresh Look after 160 Years
 Codex Boreelianus Revisited

Литература 
 
 J. Heringa, Disputatio de Codice Boreeliano, nunc Rheno-Trajectino, ed. H.E. Vinke (Utrecht, 1843)

Унциальные рукописи Нового Завета
Рукописи IX века